Зы́кин — русская фамилия. Известные носители:

Зыкин 
 Зыкин, Владимир Александрович (1935—2021) — советский учёный.
 Зыкин, Филипп Трофимович (1915—1961) — Герой Советского Союза (1945).

